De negende wereldkampioenschappen badminton werden in 1995 in Lausanne, Zwitserland gehouden in het Malley Sports Centre. Het toernooi, dat duurde van 22 tot en met 28 mei, werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1995
Sport in Lausanne
Badminton in 1995
Badminton